Регио (Regio):
 Регио — в древнеримский период, в топографии Рима (города) означал квартал.
 Регио — в древнеримский период, в территориальном делении времен империи означал округ.

См. также 
 Регио–Тур

Примечания